Lourenço (Cabo Verde) — aldeia cabo-verdiana do município de Ribeira Grande
 Lourenço (Calçoene) — distrito brasileiro no estado do Amapá
 Lourenço (músico) — cantor e compositor brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos